River Cess kan syfta på:

Geografi

Liberia 

 Cestos City, regionhuvudort, River Cess County, 
 River Cess County, region, 

Robotskapade Liberiaförgreningar